Катепсин D () – білок, який кодується геном CTSD, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 412 амінокислот, а молекулярна маса — 44 552.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, аспартилових протеаз. 
Локалізований у лізосомі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Аспартатні протеази